Zinga steht für:
 Zinga (Lobaye), Ort in der Präfektur Lobaye, Zentralafrikanische Republik
 Zinga (Maniema), Ort in der Provinz Maniema, Demokratische Republik Kongo

Zinga ist der Name folgender Personen:
 Damase Zinga Atangana (* 1964), kamerunischer Geistlicher, Bischof von Kribi.
 Marc Zinga (* 1984), kongolesisch-belgischer Filmschauspieler, Sänger und Filmemacher.

Siehe auch:
 Nzinga
 Zynga